Pal kan som auktorsförkortning betyda:

 Tarun Kumar Pal
 Benjamin Peary Pal

Robotskapade auktorsförkortningar